Batalla del Estrecho puede referirse a:

Batalla del Estrecho de Badung, batalla naval acontecida entre el 19 y el 20 de febrero de 1942 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Blackett, batalla naval acontecida entre el 5 y el 6 de marzo de 1943 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Corea, batalla naval acontecida entre el 25 y el 26 de junio de 1950]en el transcurso de la Guerra de Corea.
Batalla del Estrecho de Dinamarca, batalla naval acontecida el 24 de mayo de 1941 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho, conjunto de acciones militares acontecidas durante los siglos XIII y XIV en el transcurso de la Reconquista española.
Batalla del Estrecho de Gibraltar (1590), batalla naval acontecida el 24 de abril de 1590 en el transcurso de la Guerra anglo-española (1585-1604).
Batalla del Estrecho de Gibraltar (1591), batalla naval acontecida el 14 de abril de 1591 en el transcurso de la Guerra anglo-española.
Batalla del Estrecho de Kerch, conjunto de acciones militares acontecidas desde diciembre de 1941 hasta mayo de 1942 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de la Sonda, batalla naval acontecida entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1942 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Makassar, batalla naval acontecida el 4 de febrero de 1942 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Malacca, batalla naval acontecida entre el 15 y el 16 de mayo de 1945 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Mesina, batalla naval acontecida en el año 276 a.C. en el transcurso de las Guerras Pírricas.
Batalla del Estrecho de Otranto (1917), batalla naval acontecida entre el 14 y el 15 de mayo de 1917 en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Otranto (1940), batalla naval acontecida el 12 de noviembre de 1940 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Batalla del Estrecho de Surigao, batalla naval acontecida el 24 de octubre de 1944 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.